Riley Emmerson (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Chiefs de Chilliwack || LHCB ||52 ||0 ||6 ||6 ||137 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 || Americans de Tri-City || LHOu ||35 ||0 ||0 ||0 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Americans de Tri-City || LHOu ||66 ||1 ||1 ||2 ||109 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2006-2007 || Wildcatters du Texas || ECHL ||42 ||2 ||1 ||3 ||99 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|2007-2008 || Wildcatters du Texas || ECHL ||51 ||2 ||2 ||4 ||142 ||4 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
|2008-2009 || Everblades de la Floride || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Americans de Rochester || LAH ||42 ||0 ||0 ||0 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Thunder de Stockton || ECHL ||46 ||1 ||5 ||6 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 || 5||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||46 ||0 ||2 ||2 ||142 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2011-2012 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||32 ||2 ||2 ||4 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Walleye de Toledo|| ECHL ||34 ||2 ||2 ||4 ||115 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Mavericks du Missouri || LCH ||55 ||5 ||1 ||6 ||95 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 2013-2014 || Bulls de San Francisco || ECHL || 11|| 0|| 0|| 0|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Reign d'Ontario || ECHL || 16|| 0|| 0|| 0|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Sundogs de l'Arizona || LCH ||18 ||3 ||4 ||7 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Édimbourg Capitals || EIHL ||50 || 14|| 18|| 32|| 142||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Édimbourg Capitals || EIHL || 38 || 1 || 5 || 6 || 54||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Édimbourg Capitals